Dans le domaine militaire,  peut désigner :

de la Garde de l'Empire allemand
  d'infanterie de l'Empire allemand
  de cavalerie de l'Empire allemand
  d'infanterie bavaroise
  de la 
  d'infanterie de la 
  de montagne de la 
  blindée de la 
 4e division légère (Allemagne) de la 
  aérienne de la 
  de chasse aérienne de la 
  parachutiste de la 
  SS Polizei Panzergrenadier Division de la



blindée
  Division du Canada

d'infanterie

blindée
  d'infanterie
 4th Marine Division

aéromobile 
  division blindée
  cuirassée
  d'infanterie
  de cavalerie
  légère de cavalerie
  marocaine de montagne
  d'infanterie coloniale
  d'infanterie nord-africaine

d'infanterie indienne de l'Armée des Indes britanniques
  d'infanterie (Inde)



d'infanterie (Japon)
  blindée (Japon)

d'infanterie

d'infanterie
  de cavalerie

de fusiliers (Russie)
 4e division blindée de la Garde.

de fusiliers (URSS)

Notes